Хурцидзе () — грузинське прізвище. Відомі носії:
 Автанділ Хурцидзе — грузинський боксер
 Ніно Хурцидзе — грузинська шахістка